Brad Daugherty ist der Name folgender Personen:

* Brad Daugherty (Pokerspieler) (* 1951), US-amerikanischer Pokerspieler
 Brad Daugherty (Basketballspieler) (* 1965), US-amerikanischer Basketballspieler